Claude Joseph peut désigner :

 Claude Joseph (1926-1995), comédien français ;
 Claude Joseph, homme d'État haïtien et Premier ministre d'Haïti en 2021.